Tim Matthews può riferirsi a:
Tim Matthews (1976), attore inglese
Tim Matthews (1974), atleta paralimpico australiano
Tim Matthews (1953), pilota automobilistico britannico
Tim Matthews (1907-1991), vescovo del Quebec